Le Bundeswehr Wüstentarn est un camouflage pour le désert utilisé par la Bundeswehr (armée de terre allemande). C'est la variante désert du Flecktarn et est également connu sous la dénomination tropentarn, flecktarn désert et désert Fleck. Au lieu du motif à 5 couleurs des verts, marron et noir du motif Flecktarne pour les zones tempérées, il utilise seulement trois couleurs: une couleur de base du marron kaki, avec des taches de couleurs brun moyen et vert sombre.

Camouflage militaire